9e Pantserdivisie (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 9e Pantserdivisie (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid
 9e Pantserdivisie (Wehrmacht) - Duitse legereenheid van de Wehrmacht 
 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen - Duitse legereenheid van de Waffen-SS